furfural, 
 protoanemonina,